Antoni Maria Roman Nowak – biskup
 Antoni Nowak – lekkoatleta
 Antoni Nowak – senator II Rzeczypospolitej, rolnik
 Antoni Jozafat Nowak – śląski duchowny